Phocylides ist ein Einschlagkrater am südwestlichen Rand der Mondvorderseite, südlich der großen Wallebene des Schickard und südöstlich von Wargentin. Sein nördlicher Teil überdeckt teilweise den nahen Krater Nasmyth.
Der Kraterrand ist erodiert mit Spuren von Terrassierungen, das Innere lavagefüllt und eben.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem friesischen Astronomen Johannes Phocylides Holwarda offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Phocylides auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)